Das Gebiet der DB (Gebiet der Deutschen Bahn) (ehemalig Gebiet der Deutschen Reichsbahn) ist ein Stadtviertel im Stadtteil Halle, Stadtbezirk Ost von Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt. Der alte Name bezieht sich auf die Deutsche Reichsbahn.

Lage 
Das Stadtviertel wird zum größten Teil von Bahnhofs- und Gleisanlagen eingenommen. Im Westen grenzt es entlang der B 6 (Volkmannstraße) an den Stadtbezirk Mitte. Im mittleren Teil wird das Viertel von der Delitzscher Straße unterführt, wobei der westlichste Teil der Straße zur Fläche des Stadtviertels gehört. Die Ostseite der Ernst-Kamieth-Straße ist ebenfalls Teil des Stadtviertels. Im Norden werden die Gleisanlagen von der Berliner Brücke überquert. Nur die Unterführung und die Brücke stellen die Verbindungen zum Stadtkern her.

Name 
Seit der Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) zum 9. Januar 2015 heißt das Stadtviertel Gebiet der DB und Gebiet der Deutschen Bahn.

Infrastruktur 
Dominierendes Bauwerk in dem Stadtviertel ist neben der im Jahre 2006 neu erbauten Berliner Brücke der 2003 ebenfalls neu gestaltete Hauptbahnhof. Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) an der Ernst-Kamieth-Straße wurde im Jahr 2010 ebenfalls umgebaut und modernisiert.

Unweit der Berliner Brücke, an der Berliner Straße, ist der Eingang zum  DB-Museum Halle, das  im alten Lokschuppen IV vorwiegend Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn ausstellt.

In der Delitzscher Straße findet man in Bahnhofsnähe das Hotel ibis Styles Halle.

Ebenfalls auf  dem Gebiet des Stadtviertels in unmittelbarer Nähe zum Westausgang des Hauptbahnhofs befindet sich in der Ernst-Kamieth-Straße ein Ärztehaus mit Apotheke, das auch ein Seniorenheim beherbergt.

Zum Stadtviertel gehörende Wohnflächen, die allerdings nur einen sehr geringen Anteil ausmachen, sind vorrangig zu Beginn der Delitzscher Straße zu finden.

Weblinks 

 Halle (Saale) in Zahlen 2017 (PDF; 172 kB) abgerufen am 4. März 2018
 Stadt Halle (Saale): Das Stadtviertel Gebiet der Deutschen Bahn mit Karte

Einzelnachweise 

Gebiet der DR